Дубов Всеволод Борисович — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Дубов Даніїл Дмитрович — російський шахіст, гросмейстер.
 Дубов Іван Васильович — повний кавалер ордена Слави.
 Дубов Ігор Леонідович (1973-2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубов Микола Іванович — радянський письменник.
 Дубов Михайло Андрійович — український поет.
Прізвища